

Cinema 
 Acciaio – film di Walter Ruttmann del 1933
 Acciaio – film di Stefano Mordini del 2012

Fumetti 
 Acciaio – personaggio dei fumetti DC Comics
 Acciaio – personaggio del manga Fullmetal Alchemist

Letteratura 
 Acciaio – racconto di Richard Matheson del 1956
 Acciaio – romanzo di Silvia Avallone del 2010

Materiali 
 Acciaio – lega metallica di ferro e carbonio
 Acciaio – sistema di designazione secondo norma UNI EN 10027
 Acciaio strutturale – acciaio impiegato come materiale strutturale

Televisione 
 Acciaio – episodio della serie televisiva Ai confini della realtà del 1963

Altro 
 Classe Acciaio – classe di sommergibili costieri della Regia Marina
  – sommergibile della Regia Marina
 Acciaio – frutto del glicine